Il singolare dell'Ordina Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Anke Huber era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Miriam Oremans.

Ruxandra Dragomir ha battuto in finale 5–7, 6–2, 6–4 Oremans.

Teste di serie 
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Anke Huber (semifinali)
  Mary Pierce (quarti di finale)
  Ruxandra Dragomir (campionessa)
  Karina Habšudová (quarti di finale)

 Sabine Appelmans (quarti di finale) 
 Dominique Van Roost (quarti di finale) 
 Patty Schnyder (primo turno) 
 Åsa Carlsson (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Ordina Open 1997